Okręty US Navy o nazwie USS "Groton":
 Pierwszy  wszedł do służby 5 września 1944 i został sprzedany Kolumbii w 1947. Służył pod nazwą "Almirante Padilla".
 Drugi , wcześniej PCE-900, otrzymał swoją nazwę w 1956 o został skreślony z listy jednostek floty w 1960.
 Trzeci  wszedł do służby w 1978 i został skreślony z listy jednostek floty w 1997.

Groton